

События 
 244 — Консулы Тиберий Поллений Армений Перегрин и Фульвий Эмилиан.
 244 — Январь — Во время похода против Персии Филипп интригует против Гордиана и добивается того, что под давлением воинов Гордиан делает Филиппа соправителем. 11.2 — Филипп стал держать себя высокомерно по отношению к Гордиану. Гордиан стал жаловаться войску, но войско провозгласило императором Филиппа. Гордиан убит.
 244—249 — Император Рима Филипп Араб, Марк Юлий (ок.200-249).
 244 — Между Римом и Персией заключён мир.
 Эдесское царство входит в состав Парфии.

Родились 
 Диоклетиан, римский император.

Скончались 
 Гордиан III, римский император.
 Гэ Сюань, знаменитый даос династии Восточная У.

См. также